

Geografie 
Peel (Nederland), een streek in Nederland:
Deurnese Peel
Mariapeel
Nationaal Park De Groote Peel, nationaal park in die streek
Peelhorst, de naam van een geologische opheffing die de Peel heeft doen ontstaan
Peelland, een streek die het Brabantse deel van de Peel en het gebied ten westen daarvan omvat
Peelrandbreuk, de naam van een geologisch breukenstelsel tussen Peelhorst en Roerdalslenk
Peelven, een landvorm in de omgeving van Weert
Peel (West-Australië), een regio in West-Australië (Australië)
Peel (Canada), een regionale gemeente in Ontario (Canada)
Peel (Man), een dorp op Man
Peel (Nieuw-Zuid-Wales), een dorp in Nieuw-Zuid-Wales (Australië) 
Peel (Duitsland), een dorpje in Noordrijn-Westfalen (Duitsland)
Peel (Arkansas), een dorpje in Marion County (Arkansas, Verenigde Staten) 
Peel (Oregon), een dorpje in Douglas County (Oregon, Verenigde Staten)
Peel (rivier), een rivier in Canada

Personen 
Peel (naam), een familienaam
Arthur Wellesley Peel, Brits politicus
Bobby Peel, Brits cricketspeler
Emma Peel, The Avengers-personage
John Peel:
John Robert Parker Ravenscroft/John Peel, Brits radio-dj
John Hugh Brignal Peel, Brits dichter, journalist en schrijver
John Peel, Brits jager
William John Peel/Sir John Peel, Brits politicus
John Peel, Brits schrijver
Robert Peel:
Sir Robert Peel, 2nd Baronet, Brits premier
Robert Peel, historicus en journalist
Sir Robert Peel, 1st Baronet, Brits ondernemer en politicus
Sir Robert Peel, 3rd Baronet, Brits politicus
Robert Francis Peel, gouverneur van Sint-Helena
Thomas Peel, Australisch kolonist
William Peel, Brits politicus
William Wellesley Peel, Brits politicus

Overig 
Peel (bedrijf), een historisch Manx bedrijf
Peel (film), een film uit 2002
Peel (2019), Amerikaanse film uit 2019 
Peel (metrostation), een metrostation in Montreal (Quebec, Canada)
Graaf van Peel, een titel
Peel (club), een club en concertplek in Kingston upon Thames (Kingston upon Thames, Groot-Londen, Engeland, Verenigd Koninkrijk)

Zie ook 
 Van Peel (doorverwijspagina)